Metastrongylus är ett släkte av rundmaskar. Metastrongylus ingår i familjen Metastrongylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Metastrongylus